Ниже представлен список главных тренеров, выигравших Кубок Интертото.

Кубок Интертото — летний футбольный турнир, который проводился УЕФА среди клубов, не получивших право участвовать в Лиге Чемпионов УЕФА и Кубке УЕФА (а также существовавшего до сезона-1998/99 включительно Кубка обладателей кубков УЕФА). Турнир предоставлял альтернативный путь квалификации на Кубок УЕФА. Статус официального он получил в 1995 году и проводился до 2008 года, после чего руководство УЕФА приняло решение об отмене Кубка Интертото.

По результатам первого розыгрыша было выявлено два победителя. К победе свои клубы привели югослав Славолюб Муслин и француз Жаки Дюгеперу. В 1995—2005 годах кубок вручался трем командам по результатам каждого розыгрыша. В 2006 году формат турнира был изменен и одиннадцать клубов выходили в Кубок УЕФА, а трофей вручался клубу, прошедшему дальше остальных в Кубке УЕФА. Единственным человеком, который смог дважды одержать победу в этом турнире, был немец Юпп Хайнкес, причем ведомый им «Шальке 04» выиграл турнир два раза подряд, в розыгрышах 2003 и 2004 года.

Список победителей по годам

Главные тренеры по странам 

В этой таблице указано количество побед по гражданской принадлежности главных тренеров.

См. также 
 Список победителей и финалистов Кубка Интертото

Ссылки 
 
 

Интертото
Кубок Интертото